Orient Express
 The Orient Express
 Morderstwo w Orient Expressie (ujednoznacznienie)